Влади́мир Но́сов:

 Носов, Владимир Александрович (род. 1981) — российский боксёр.
 Носов, Владимир Иванович (1897—1973) — главный военный прокурор Красной Армии (1941—1945), генерал-лейтенант.
 Носов, Владимир Николаевич (1988—2022) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации (2022).
 Носов, Владимир — киргизский хоккеист